Jméno Alfons V. označuje vícero osob:
 Alfons V. Aragonský – král aragonský (1416–1458), jako Alfons I. král sicilský (1416–1458) a neapolský (1442–1458)
 Alfons V. Leónský – král leónský a galicijský (999–1028)
 Alfons V. Portugalský – král portugalský (1432–1481)

Rozcestníky - panovník